

Aziende
Izh Auto  – casa automobilistica russa

Codici 
 izh – codice ISO 639-3 della lingua ingrica